Dvina is de naam voor twee rivieren in Oost-Europa:
 De Noordelijke Dvina in Noord-Rusland
 De Westelijke Dvina of Daugava in westelijk Rusland, Wit-Rusland en Letland